NFL sezona 1971. je 52. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 19. rujna 1971. Super Bowl VI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 16. siječnja 1972. u New Orleansu u Louisiani na Tulane Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Miami Dolphinsi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Cowboysi rezultatom 24:3 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti. 

Prije početka sezone, momčad Patriotsa seli iz Bostona na novi stadion u Foxboroughu u Massachusettsu te mijenjaju ime iz Boston Patriots u New England Patriots.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Nagrade za sezonu 1971.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: John Hadl, San Diego Chargers - 3075
Najviše jarda probijanja: Floyd Little, Denver Broncos - 1133
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Otis Taylor, Kansas City Chiefs - 1110

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Bill Bradley, Philadelphia Eagles - 11

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Dallas Cowboys - 406 (29,0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Dallas Cowboys - 359,6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 223,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Miami Dolphins - 173,5 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Minnesota Vikings - 139 (9,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Baltimore Colts - 203,7 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Atlanta Falcons - 117,0 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Baltimore Colts - 79,5 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1971. u NFL-u
NFL.com, sezona 1971.

Izvori 

1971